Џејмс Скот, 1. војвода од Монмута (Ротердам, 9. април 1649- Лондон, 15. јул 1685) је био војвода од Монмута из династије Стјуарт. Био је ванбрачни син Чарлса II и Lucy Walter.

Породично стабло

Литература 
 
 
 
 
 
 Watson, J.N.P. Captain General and Rebel Chief: The Life of James, Duke of Monmouth. George Allen & Unwin, 1979.
 

Рођени 1649.
Умрли 1685.
Династија Стјуарт